Heinrich Heeren ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Erhard Heeren (1728–1811), deutscher Geistlicher, Lehrer und Kirchenlieddichter

Heinrich Heeren steht für: 
 Heinrich Heeren Baugeschäft (Heinr. Heeren), deutsches Unternehmen für Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau